

Geografia 
 Niki – città della Giappone
 Niki – villaggio della Grecia

Altro 
 Niki – variazione dei nomi propri di persona Nicola e Nicoletta
 Niki – cantante indonesiana
 Niki Ikonomu – cantante polacca
 Niki – compagnia aerea low cost austriaca
 Niki – film statunitense del 1982 diretto da Tony Bill
 Niki – personaggio della serie di videogiochi Dead or Alive
 Classe Niki – classe di cacciatorpediniere della marina militare greca

Pagine correlate 
 Nicki
 Nicky
 Nikki